Marchal ist der Familienname folgender Personen:

 André Marchal (1894–1980), französischer Organist, Improvisator und Orgellehrer
 Anselme Marchal (1882–1921), französischer Flugpionier
 Arlette Marchal (1902–1984), französische Schauspielerin
 Catherine Marchal (* 1967), französische Schauspielerin
 Dominique Marchal (* 1944), Autorin, Journalistin, Alpinistin, buddhistische Nonne, die erste Schweizer Pilotin
 Élie Marchal (1839–1923), belgischer Botaniker
 Georges Marchal (1920–1997), französischer Schauspieler
 Gilles Marchal (1944–2013), französischer Sänger und Komponist
 Guy P. Marchal (1938–2020), Schweizer Historiker
 Henri Marchal (1876–1970), französischer Architekt und Archäologe
 Jules Marchal (1924–2003), belgischer Diplomat und Historiker
 Léon Marchal (1900–1956), französischer Diplomat und Generalsekretär des Europarates
 Olivier Marchal (* 1958), französischer Schauspieler, Regisseur und Drehbuchautor
 Robert Marchal (1901–1961), französischer Langstreckenläufer

Marchal ist außerdem:

 Marchal (Granada), ein Ort in der Provinz Granada in Andalusien

Siehe auch:
 Marschall (Begriffsklärung)